Moroso puede referirse a:

 Persona que no paga sus deudas, moroso.
 La empresa italiana de muebles de diseño, Moroso.
 La Ermita de San Román de Moroso en Cantabria (España).
 Despoblado situado en el municipio de Valderredible, en Cantabria (España), Moroso.